Мелла́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на захід від Парижа, 145 км на захід від Ренна, 40 км на схід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1135 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2781,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Меллак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер